

Geografia
 Lacour – comune francese situato nel dipartimento del Tarn e Garonna
 Lacour-d'Arcenay – comune francese situato nel dipartimento della Côte-d'Or

Persone
 Fred LaCour (1938-1972) – cestista statunitense
 Guillaume Lacour (1980) – ex calciatore francese
 Louis Michel James Lacour Delâtre (1815-1893) – poeta e traduttore francese